Ханс Майер: Майер, Ханс (1879—1955) — экономист, представитель австрийской школы.
 Майер, Ханс (1907—2001) — немецкий литературовед, литературный и музыкальный критик. 
 Майер, Ханс (настоящее имя Жан Амери, 1912 — 1978) — австрийский писатель, журналист, кинокритик, мыслитель-эссеист. 
 Майер, Ханс (род. 1916) — нидерландский ватерполист, участник Летних Олимпийских игр 1936 года в Берлине, долгожитель.
 Майер, Ханс (род. 1942) — немецкий футболист и футбольный тренер.

Примечания